Стрільницька сільська рада — Вінницька область, Шаргородський район
 Стрільницька сільська рада — Чернігівська область, Бахмацький район